Thomas Gordon peut référer à l'une de ces personnes :
 Thomas Gordon (v.1691-1750), écrivain écossais ;
 Thomas Gordon (1918-2002), psychologue américain ;
 Thomas Gordon (1788-1841), officier de l'armée britannique et historien.

Voir aussi 
 Tom Gordon (1967-), joueur de baseball américain